Karaga peut faire référence à :

 Karaga, l'un des 20 districts de la Région du Nord, au Ghana ;
 Karaga, l'une des fêtes les plus anciennes du Karnataka, dans le sud de l'Inde ;
 Karaga, un fleuve de nord de la péninsule du Kamtchatka, en Russie.